elektrische geleiding;
thermische geleidbaarheid;
een mechanisme dat zorgt dat een wapen een specifiek doel treft, zie geleid wapen